A ilha do Fogo é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com oito outras ilhas localizadas na mesma laguna. Recebeu esse nome por ter um alambique de pinga, mas foi a falência pelo alto consumo dos funcionários.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Fogo